Густав Симон (; 30 мая 1824 года, Дармштадт — 28 августа 1876 года, Гейдельберг) — немецкий , хирург и писатель.

Симон учился в Гиссенском и Гейдельбергском университетах. Преподавал в Ростокском и Гейдельбергском университетах, специализировался на военной и пластической хирургии. Симон показал, что животные с одной здоровой почкой способны поддерживать нормальный процесс выделения, а в 1869 году провел первую успешную операцию по удалению почки на человеке. В 1872 году был одним из основателей немецкого хирургического общества (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie).

Литературные работы 
 1851, «Über Schußwunden», Гиссен
 1854, «Über Heilung der Blasenscheidenfisteln», Гиссен
 1857, «Die Exstirpation der Milz», Гиссен
 1862, «Über die Operation der Blasenscheidenfisteln», Росток
 1868, «Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik zu Rostock», Прага
 1871-76 «Chirurgie der Nieren» (2 vols.), Штутгарт

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Хирурги Германии
Преподаватели Ростокского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Участники Франко-прусской войны
Похороненные на Гейдельбергском нагорном кладбище